Libris kan syfta på:

Libris (bibliotekskatalog) – en gemensam svensk datoriserad samkatalog för ett stort antal svenska bibliotek
Libris förlag – ett bokförlag med en kristen grund